

Топоніми 
 Вака — община в Техасі, США.

Інше 
 Вака — японська традиційна поезія.
 Вака — каное племені маорі з Нової Зеландії.
 Вака — ісламістська музика в Нігерії.